Кубок тихоокеанских наций () — международный регбийный турнир, постоянными участниками которого являются три тихоокеанские сборные Фиджи, Тонга и Самоа. Проводится с 2006 года для набора опыта командами второго яруса мирового регби в формате кругового турнира. Среди приглашённых участников турнира выделяются Япония (2006—2015, 2019), Новая Зеландия (второй состав, 2006—2009), Австралия (2007—2008), Канада и США (2013—2015, 2019) и Грузия (2018). Первый турнир назывался Кубок пяти тихоокеанских наций IRB () и носил это имя до последующего ребрендинга IRB в World Rugby.

Формат 
Турнир проводится в один круг, каждая команда играет с каждой. За победу начисляется 4 очка, за ничью — 2, очки за поражение не начисляются. Бонусные очки — одно за занесение 4 и более попыток в игре, одно в случае проигрыша с разницей не более 7 очков. Турнир проводится ежегодно летом в период, когда организуются летние тест-матчи. Сроки — май—июнь или июнь—июль.

История 

Турнир основан Международным советом регби в рамках трёхлетней стратегии с бюджетом 50 млн. долларов США, запущенной в августе 2005 года. Соревнование было направлено на объединение четырёх стран Тихоокеанского региона — Фиджи, Японии, Самоа и Тонга — и развитие их регбийных команд, по словам Марка Эгана. Участвовать в турнире также согласилась вторая сборная Новой Зеландии по регби (она же «Джуниор Олл Блэкс»)

В первый год турнира планировалось пригласить Австралию, однако она отказалась, решив сосредоточиться на внутренних соревнованиях, но 3 июня 2006 года стартовали матчи, которые частично прошли как раз на территории Австралии. Первыми победителями стали новозеландцы, одержавшие победы во всех встречах. Первый турнир стал большим успехом и дал толчок к развитию регби в Тихом океане и в Японии.

В 2007 году на турнире дебютировала Австралия, представленная второй сборной. Таким образом, у сборных второго яруса возрастало число противников, с которыми можно было бы играть в преддверии чемпионата мира во Франции, а у «уоллабиз» появлялся прекрасный шанс проверить в действии ближайший резерв. Однако в 2008 году Австралийский регбийный союз объявил, что команда не будет участвовать в дальнейших турнирах по экономическим соображениям.

В 2008 году вместо второй сборной Новой Зеландии на турнир была приглашена сборная маори Новой Зеландии. Новозеландский регбийный союз решил не отправлять вторую сборную не только по причине плохих физических кондиций, но и поскольку маорийцам необходимо было больше играть домашних матчей. Вторая сборная играла в 2009 году, но больше новозеландцев не приглашали на турнир.

В 2010—2012 годах в турнире участвовала в качестве четвёртой команды Япония, в двух розыгрышах (2010 и 2012) победу праздновали самоанцы. В январе 2013 года Международный регбийный союз пригласил сборные США и Канады участвовать в турнире на постоянной основе, причём в тот год действующие чемпионы — Самоа — не играли, поскольку участвовали в серии тест-матчей в ЮАР. В 2016 и 2017 годах на турнир команды не приглашались: сборные Канады и США участвовали в квалификации к чемпионату мира, а Япония готовилась к мировому первенству как страна-хозяйка. Турниры тех двух лет считались этапами квалификации на чемпионат мира в Японию от Океании: две лучшие команды выходили на чемпионат мира, а третья играла против европейской сборной, вышедшей в межконтинентальные стыковые матчи. В 2018 году на турнир в фиджийском городе Сува приехала сборная Грузии.

Участники 

Примечания:
*Команда-победитель собственной конференции

Спонсоры 
20 июня 2008 года Международный совет регби назначил банк Australia and New Zealand Banking Group генеральным спонсором Кубка тихоокеанских наций,  и .

Статистика

Чемпионы

Выступление за всё время 

Данные на 15 июля 2017

Бомбардиры 

Статистика на 2018 год

По очкам 

Данные на 15 июля 2017

По попыткам 

<small>Данные на 15 июля 2017<small>

Стадионы 
По состоянию на 2017 год

См. также

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте World Rugby 

Турниры по регби
Регби в Океании
Регби в Азии